Il Giudizio universale, qui signifie Jugement dernier en italien, peut faire référence à plusieurs œuvres :

  Il Giudizio universale, tableau de Fra Angelico datant de 1531 (et également à tous les tableaux italiens du même sujet) 
 Il giudizio universale (Le Jugement dernier), film de Vittorio De Sica, 1961.